Don, rijeka u Rusiji
 Don (titula), španjolska, talijanska i portugalska muška titula iz poštovanja
 naziv za vođe mafijaških skupina
 Don (Nord), francuska općina u departmanu Nord u regiji Nord-Pas-de-Calais.